Antoni Jaksztas (1910–1993) – polski aktor, artysta estradowy, autor tekstów,
 Ludwik Lech Jaksztas  (1950–2013) – polski malarz i grafik.